Whittle peut faire référence à : 

 Peter Whittle (1927-2021), mathématicien et statisticien néo-zélandais.
 Ricky Whittle (né en 1981), acteur anglais.
 Frank Whittle (1907-1996), ingénieur britannique et officier de la Royal Air Force.
 Kennon C. Whittle (1891-1967),juge et avocat américain.
 John Whittle (1882-1946), militaire australien.
 Brian Whittle (né en 1964), athlète britannique
 Alasdair Whittle (né en 1949), professeur britannique et chercheur en archéologie.

 (44217) Whittle, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.